Elvan steht für eine Gesteinsart:

 Elvan (Gestein), ein Quarzporphyr aus Südwestengland

Elvan ist der Name für zwei Heilige aus Großbritannien:

 St Elvan, britischer Heiliger aus dem 2. Jahrhundert a. D.
 St Elvan, andere Schreibweise für St Elwen von Cornwall

Elvan ist ein Nebengewässer des River Clyde in Schottland, siehe Elvan Water

Elvan ist auch eine Gemeinschaft in Virgina/USA, siehe Elvan (Virginia)

Für den türkischen Vor- und Familiennamen (mit Namensträgern) siehe Elvan (Name)

Elvan bezeichnet außerdem:

 Elvan (Getränkemarke), eine türkische Getränkemarke